Reformismo — movimento social iniciado na segunda metade da década de 1940
Reformador (revista) — da Federação Espírita Brasileira

Movimentos cristãos do século XVI 
Hussitas — surgido na Boêmia no século XV
Reforma Protestante — ou Reforma Luterana; deu origem ao protestantismo
Reforma Inglesa — série de eventos que envolveram o rompimento da Igreja da Inglaterra com a autoridade do papa
Contrarreforma — ou Reforma Católica; segundo alguns autores foi a resposta do papado à Reforma Protestante